Djedkarê est un prénom masculin égyptien porté notamment par :
 Djedkarê Isési, huitième et avant-dernier souverain de la  
 Djedkarê II, souverain égyptien de la . 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité